Austin Clarke peut désigner :
 Austin Clarke (1896-1945), homme politique canadien du Manitoba ;
 Austin Clarke (1896–1974), poète irlandais ;
 Austin Clarke (1934-2016), écrivain canadien.